Rimoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Rimoldi (1912–1965), italienischer Schauspieler
 Alessio Rimoldi (* 1976), italienischer Weitspringer und Golfspieler
 Emanuel Rimoldi (* 1986), italienischer Pianist und Komponist
 Jorgelina Rimoldi (* 1971), argentinische Hockeyspielerin
 Lucas Roberto Rimoldi (* 1980), argentinischer Fußballspieler
 Pietro Rimoldi (1911–2000), italienischer Radrennfahrer